Кулига — река в России, протекает по Ярославской области. Устье реки находится в 6 км от устья реки Кеды по левому берегу. Длина реки — 13 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от Рыбинского гидроузла до города Кострома, без реки Кострома от истока до водомерного поста у деревни Исады, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010300212110000010880.

Примечания 

Бассейн Устья (приток Которосли)
Реки Ярославской области